Winds Devouring Men — пятый студийный альбом французского коллектива Elend, вышедший в 2003 году.

Об альбоме 
Пластинка стала для группы первой после пятилетнего перерыва, последовавшего за выпуском трилогии Leçons de Ténèbres, выдержанной в традициях камерной музыки французских композиторов эпохи барокко. Новая работа также была основана на одноимённом французском стихотворении. Альбом содержит десять композиций с успокаивающим мужским вокалом, редкими вставками женского сопрано, исполненных под аккомпанемент фортепиано, струнных и духовых музыкальных инструментов. Лимитированное издание альбома содержит бонус-трек под номером 11.

Эдуардо Ривадавия (AllMusic) оценил альбом на четыре звезды из пяти, отметив «завораживающий конечный результат» и назвав релиз «совершенным и ошеломляющим». Педро Азеведо (Chronicles of Chaos) поставил Winds Devouring Men оценку 9 из 10, посчитав, что группе удалось выполнить непростую задачу и создать «отличающегося, но достойного преемника The Umbersun».

Список композиций 
 The Poisonous Eye — 6:55
 Worn Out With Dreams — 5:43
 Charis — 5:58
 Under War-Broken Trees — 5:36
 Away From Barren Stars — 7:28
 Winds Devouring Men — 4:38
 Vision is All That Matters — 5:59
 The Newborn Sailor — 5:54
 The Plain Masks of Daylight — 6:11
 A Staggering Moon — 5:54
 Silent Slumber: A God That Breeds Pestilence (бонус-трек) — 5:18

Участники записи 
 Рено Чирнер — вокал, скрипка, фортепиано, синтезаторы
 Александр Искандар — вокал, синтезаторы, программирование
 Себастьен Роланд — программирование, гитара, синтезатор

Приглашённые участники 
 Клаус Аманн — труба, валторна, тромбон
 Натали Барбари — сопрано
 Синьдзи Хинара — скрипка, альт
 Давид Кемпф — скрипка
 Эстери Ремонд — сопрано

Примечания 

Альбомы 2003 года
Альбомы Elend